Abbatucci steht für:
 Abbatucci (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht korsischer Abstammung

Abbatucci ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Séverin Abbatucci (1821–1888), französischer Politiker